Les Forques (Agramunt), muntanya al municipi d'Agramunt, a la comarca de l'Urgell
 Les Forques (Forès), muntanya al municipi de Forès, a la comarca de la Conca de Barberà 
 Les Forques (Riudecanyes), muntanya al municipi de Riudecanyes, a la comarca del Baix Camp
 Les Forques (Sallent), serrat al terme municipal de Sallent, a la comarca del Bages
 Les Forques (Sant Esteve de la Sarga), cim al Montsec de Sant Esteve, sector del Montsec d'Ares proper al poble de Sant Esteve
 Les Forques (Vallclara), muntanya al municipi de Vallclara, a la comarca de la Conca de Barberà
 Les Forques (Vilafant), entitat de població del municipi de Vilafant, a l'Alt Empordà 
 Ball de les forques, ball tradicional del poble de Nalec (Urgell, Catalunya) 
 Barranc de les Forques, curs d'aigua del terme de la Torre de Cabdella (Pallars Jussà)
 Batalla de les Forques de 1642, episodi de la Guerra dels Segadors 
 Collada de les Forques, coll en la carena que separa els municipis de Baix Pallars 
 Hostal de les Forques, masia al municipi d'Olius a la comarca del Solsonès 
 Pilar de les Forques, muntanya al municipi de Vallfogona de Riucorb, a la comarca de la Conca de Barberà
 Pla de les Forques, plana als municipis de la Seu d'Urgell i les Valls de Valira (l'Alt Urgell)
 Pui de les Forques, muntanya al municipi de les Valls de Valira, a la comarca de l'Alt Urgell
 Puig de les Forques, diversos indrets
 Roc de les Forques, muntanya al municipi d'Alàs i Cerc, a la comarca de l'Alt Urgell 
 Serra de les Forques, serra al municipi de Cubells a la comarca de la Noguera 
 Serrat de les Forques, diversos indrets
 Tossal de les Forques, diversos indrets
 Turó de les Forques, cim al municipi de la Vansa i Fórnols (l'Alt Urgell)
 Turó de les Forques (Castellbisbal), muntanya al municipi de Castellbisbal, a la comarca del Vallès Occidental